Christophe Muzungu peut être :
 Charles Christophe Muzungu, homme politique kino-congolais, secrétaire national du MNC et directeur de la Sûreté sous le gouvernement Lumumba.
 Christophe Muzungu Kabemba, homme politique kino-congolais, vice-gouverneur de Kinshasa.